Гомјеница може да се односи на:

 Гомјеница (насеље), градско насеље у граду Приједору, Република Српска, БиХ
 Гомјеница (Приједор), насеље у општини Приједор, Република Српска, БиХ
 Гомјеница (Теслић), насеље у општини Теслић, Република Српска, БиХ
  
или

 Гомјеница (река), десна притока Сане (протиче кроз Рибњак Саничани, Приједор)
 ФК Гомјеница, фудбалски клуб из Приједора